Ценогора — село в Лешуконском районе Архангельской области. Является административным центром Ценогорского сельского поселения (муниципальное образование «Ценогорское») и единственным населённым пунктом в его составе — со статусом села. Также занимает первое место в сельском поселении по численности населения. В переписных книгах 1623 и 1646 годов называется Ченевара, но уже в переписи 1678 года — Ценогора.

Географическое положение 
Село расположено на правом берегу реки Мезень. Ближайший населённый пункт Ценогорского сельского поселения, деревня Белощелье, расположен в 13 км к востоку. Расстояние до административного центра района, села Лешуконское, составляет 46 км.

Население

Инфраструктура 
Жилищный фонд села составляет 19,3 тыс. м², покинутые и пустующие дома — 39 % от общей площади жилищного фонда. Предприятия, организации и объекты социальной сферы, расположенные на территории населённого пункта (со среднесписочной численностью работников) на 1 января 2010 года:
 филиал ОАО «Архоблэнерго» (20);
 отделение связи (3);
 отдел культуры (4);
 ПО «Ценогорское» (15);
 фельдшерско-акушерский пункт (2);
 лесхоз (2);
 МО «Ценогорское» (7);
 МОУ «Ценогорская средняя общеобразовательная школа» (28) и др.

Примечания 

Населённые пункты Ценогорского сельского поселения